Stanisław Jan Marek (1892–1936) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych
 Stanisław Marek (1920–?) – porucznik Batalionów Chłopskich, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Marek (1925-2007) – polski biolog, specjalista torfoznawstwa i karpologii

Przypisy